

Saints
 Saint  (), laïc pieux et ascétique, dont la fille, Marie d'Amnia épousa l'empereur Constantin VI en 788 (ou 792 ?) ; fête le 1er décembre.
 Saint Philarète de Calabre, confesseur, un moine de l’Ordre de Saint Basile, fêté le  à Palerme.

Religieux
 Philarète (Goumilevski), évêque de Kharkov et historien (1805-1866)
 Philarète de Moscou fut métropolite de Moscou de 1821 à 1867.
 Philarète de Kiev (né Mykhailo Antonovytch Denysenko à Blagodatnoye, dans la région de Donetsk, le ) est le  et actuel primat de l'Église orthodoxe d'Ukraine (Patriarcat de Kiev) (depuis octobre 1995).

Autres personnalités 
 Philaretos Brakhamios, ou Philarète dans sa version francisée, est un général byzantin d'origine arménienne du .
 Philarète Chasles, né à Mainvilliers (Eure-et-Loir) le  et mort à Venise le , est un homme de lettres et journaliste français, auteur de nombreuses études littéraires, en particulier sur la littérature de langue anglaise.

Références